Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 347 dans le monde.

 RS-347 au Brésil
 Route 347 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 347 au Québec, Canada
 Route nationale 347 en France